El campionat del món d'escacs femení de 2010 es va celebrar a Antioquia, Província de Hatay, Turquia, entre el 2 i el 25 de desembre de 2010.

El torneig, igualment com els precedents, es va disputar en format eliminatori amb 64 jugadores. Cada emparellament consistia en dues partides, una amb blanques i l'altra amb negres. En cas d'empat, es disputaria un desempat l'endemà, consistent en dues partides semiràpides, i si encara hi hagués empat, es jugaria una partida Armageddon. La final es disputaria a quatre partides a control de temps clàssic, en cas necessari seguides per quatre partides semiràpides de desempat.

El títol el guanyà la xinesa Hou Yifan, que va vèncer a la final la seva compatriota Ruan Lufei per 5-3. Amb només 16 anys, va esdevenir la més jove campiona del món femenina de la història.

Participants 
Les jugadores estaven ordenades per Elo (segons la llista d'Elo de la FIDE de novembre de 2010), llevat de la campiona regnant, Aleksandra Kosteniuk, que tenia reservat el número 1.

, 2507, GM
, 2600, GM
, 2591, GM
, 2581, GM
, 2551, GM
, 2548, GM
, 2530, MI
, 2526, GM
, 2525, MI
, 2524, GMF
, 2522, GM
, 2514, GM
, 2502, GM
, 2495, GM
, 2494, GM
, 2480, GMF
, 2479, MI
, 2478, MI
, 2477, GM
, 2474, MI
, 2474, GM
, 2473, GM
, 2472, GMF
, 2466, GM
, 2462, MI
, 2461, GMF
, 2460, MI
, 2460, MI
, 2454, MI
, 2447, GM
, 2446, MI
, 2439, MI

, 2430, MI
, 2421, MI
, 2414, MI
 Batkhuyag Munguntuul , 2409, MI
, 2403, MI
, 2402, GMF
, 2387, MI
, 2384, GMF
, 2384, GMF
, 2380, GMF
, 2370, GMF
, 2368, GMF
, 2363, MI
, 2360, MIF
, 2347, MI
, 2339, GMF
, 2336, GMF
, 2333, MI
, 2332, GMF
, 2328, GMF
, 2323, GMF
, 2264, MIF
, 2242, MIF
, 2230, GMF
, 2252, MIF
, 2208, MIF
, 2154, MFF
, 2101, MIF
, 2093, GMF
, 2087, MIF
, 2082, GMF
, 2029, MIF

Absències notables 
La dona número u del món, Judit Polgár, mai no ha competit pel títol mundial femení, i tampoc no ho va fer aquesta vegada. D'altres absències notables foren la de la número cinc del món, Nadejda Kossíntseva, tot i que la seva germana Tatiana (4a del món) sí que ho va fer. D'altres absències del top 20 foren: Irina Krush (17a), l'exfinalista Alissa Gal·liàmova (19a) i l'excampiona Xu Yuhua (20a).

Rajlich i Caoili estaven entre les participants preclassificades però no hi pogueren assistir; les seves rivals programades, Houska i Ju Wenjun, varen passar directament a segona ronda.

Resultats

Matx final 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Matx final pel campionat del món femení de 2010
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 !! Total
|-
| align=left | 
| style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || ½ || style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 3
|-
| align=left | 
| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 5
|}

Rondes i emparellaments previs

Referències

Enllaços externs 
 
 2010 Women's World Chess Championship - Preview; chessbase.com
 Calendari a la FIDE

2010
Escacs
Competicions d'escacs a Turquia
Antioquia